Slovo krám či krámy může znamenat :

 starší název pro prodejnu, zejména maloobchodní, také zvanou obchod  – zdrobněle též krámek
 bezcenná věc, předmět, synonymum harampádí, haraburdí
 expresivní hovorový výraz pro okolky, vytáčky apod – frazeologismus : „To je nějakých krámů!“
 slovem krámy pak v hovorové mluvě označujeme také menstruaci (měsíční období žen)

Externí odkazy